Сезон ФК «Арсенал-Київ» 2018—2019 — 4-й сезон київського «Арсенала» у чемпіонатах України після відродження клубу.

Перебіг сезону 
Після поразки від одеського «Чорноморця» у 16 турі над клубом почали згущуватися хмари. 27 листопада журналіст телеканалів «Футбол 1/2» Ігор Бурбас оприлюднив інформацію, що усі гравці клубу протягом двох днів пройшли перевірку детектором брехні. Єдиним, хто відмовився приєднатися до команди, став головний тренер В'ячеслав Грозний, що послався спочатку на втому, а згодом — на хворобу. Наступного дня видання «Tribuna.com» розмістило матеріал про фінансові проблеми «Арсеналу», згідно з яким «каноніри» не отримували зарплатню вже протягом двох місяців.

Склад 

 Тренерський штаб (з 16 січня 2019 року)

 Тренерський штаб (1 жовтня 2018 — 8 січня 2019)

 Тренерський штаб (22 червня 2018 — 22 вересня 2018)

Примітки

Посилання 

2018
Арсенал
2018 у Києві
2019 у Києві